Skrót CHSW może oznaczać:
 Cranston High School West
 Children's Hospice South West
 Construction (Health, Safety, and Welfare) Regulations 1996 – jedna z ustaw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii